Nevala ist der Familienname folgender Personen:

 Alec Nevala-Lee (* 1980), amerikanischer Biograf, Romanautor und Science-Fiction-Autor
 Pauli Nevala (* 1940), finnischer Speerwerfer